Соревнования по биатлону на зимних Олимпийских играх впервые появились на зимних Олимпийских играх 1924 в Шамони и с зимних Олимпийских игр 1960 в Скво-Вэлли включались в программу каждых последующих Игр. Первоначально соревнования были мужскими, женские дисциплины появились на зимних олимпийских играх 1992 в Альбервиле. В этом виде спорта разыгрываются 11 комплектов наград.

С зимних Олимпийских игр 1928 по зимние Олимпийские игры 1948 биатлон был демонстрационным видом спорта.

Медальный зачёт 
На конец Олимпиады 2018

Соревнования

Страны

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр по биатлону (мужчины)
 Список призёров Олимпийских игр по биатлону (женщины)

Ссылки 
 Биатлон на Олимпийских играх 

Олимпийские игры
Виды спорта на зимних Олимпийских играх
Биатлон на Олимпийских играх
Мероприятия, регулярно проводимые с 1960 года